La Roumanie poate desemna numele următoarelor publicații apărute în România în a doua jumătate a secolului XIX și primii ani ai secolului XX:
 La Roumanie: publicație de orientare conservatoare și ulterior conservator-democrată, editată de gruparea politică conservatoare a lui Take Ionescu și tipărită la București și Paris, între 1898-1921
 La Roumanie: publicație hebdomadară tipărită la București și Paris, între 1884-1885
 La Roumanie: publicație cu caracter generalist tipărită la București, între 1860-1873